Полумарафон Усти-над-Лабема — международный полумарафон, который проводится в Усти-над-Лабеме, Чехия. С 2013 года по критерию IAAF имеет серебряный статус. Проводится с 2011 года. Традиционно проходит в сентябре.

В 2013 году стартовый взнос составлял 35 евро. Всем участникам забега на финише вручалась памятная медаль.

Полумарафон 2014 года прошёл 14 сентября. На протяжении всей дистанции шёл дождь.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Чехии
Спорт в Усти-над-Лабем